David (Carlos Nazareno) Bisconti (* 1968, Rosario), un footballeur argentin
 Roberto Bisconti (* 1973, Montegnée), un footballeur belge
 Veronica Bisconti (* 1991), joueuse de volley-ball italienne

Patronyme italien